Exp – inaczej funkcja eksponencjalna
 Exp – Experience (z ang. doświadczenie), zwrot głównie używany w grach typu RPG
 EXP - piosenka Jimiego Hendrixa